Paraíba může znamenat:

 Paraíba – odrůda turmalínu elbait
 Paraíba – stát v Brazílii

 Paraíba do Sul (město) – město v Brazílii

 Paraíba do Norte – řeka v Brazílii
 Paraíba do Meio – řeka v Brazílii
 Paraíba do Sul – řeka v Brazílii